Jérôme Le Maire peut désigner :
 Jérôme Le Maire (1969-),  un réalisateur belge ;
 Jérôme Le Maire,  un réalisateur français.